Guerrero kan som auktorsförkortning betyda:

 Pablo C. Guerrero
 Rosa Trinidad Guerrero

Robotskapade auktorsförkortningar